Blenkle ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Blenkle (1901–1943), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Regina Blenkle (* 1961), deutsche Politikerin (PDS), Mitglied der Landtages von Sachsen-Anhalt in der 2. Wahlperiode (1994–1998)